Grand Prix Europy 1985 (oryg. Shell Oils Grand Prix of Europe) – 14. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1985, która odbyła się 6 października 1985, po raz drugi na torze Brands Hatch.

37. Grand Prix Europy, trzecie zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja

Uwagi 
 Pole position: Ayrton Senna - 1:07.169
 Najszybsze okrążenie: Jacques Laffite - 1:11.526 na okrążeniu 55

Europa
1985
1985 w Wielkiej Brytanii